Beinn Dearg (gälisch für Roter Berg) ist der Name folgender Berge in Schottland:

 Beinn Dearg (Ullapool), ein 1084 Meter hoher Berg südöstlich von Ullapool
 Beinn Dearg (Blair Atholl), ein 1009 Meter hoher Berg nördlich von Blair Atholl
 Beinn Dearg (Torridon), ein 914 Meter hoher Berg bei Torridon
 Beinn Dearg (Glen Lyon), ein 830 Meter hoher Berg nördlich des Glen Lyon